Elateroidea es una superfamilia de coleópteros polífagos que incluye 19 familias (dos extintas).

Familias 

 Artematopodidae (Lacordaire, 1857) 
 Brachypsectridae (Leconte & Horn, 1883) – 
†Berendtimiridae (Winkler, 1987)
 Cantharidae (Imhoff, 1856)
 Cerophytidae (Latreille, 1834)
 Drilidae (Blanchard, 1845)
 Elateridae (Leach, 1815)
 Lampyridae (Rafinesque, 1815)
 Lycidae (Laporte de Castelnau, 1836)
 Melasidae (Leach, 1817)
 Omalisidae (Lacordaire, 1857) 
 Omethidae (LeConte, 1861) 
 Phengodidae (LeConte 1861) 
 Plastoceridae (Crowson, 1972)
†Praelateriidae (Dolin, 1973)
 Rhagophthalmidae (E. Olivier, 1907)
 Rhinorhipidae (Lawrence, 1988)
 Throscidae (Laporte, 1840) 
 Telegeusidae (Leng, 1920)

Filogenia 

Basada en Kusy et al. 2018

Referencias 

Elateriformia